Gardner Island kan syfta på:

 Gardner Island, Antarktis, ö i Antarktis
 Gardner Island, äldre namn på Nikumaroroön i Phoenixöarna, Kiribati